Vitgrått träfly (Lithophane ornitopus) är en fjärilsart som beskrevs av Hüfnagel 1766. Vitgrått träfly ingår i släktet Lithophane och familjen nattflyn. Enligt den finländska rödlistan är arten nära hotad i Finland. Arten är reproducerande i Sverige. Artens livsmiljö är friska och torra lundar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn